Příjmení Haber má více nositelů:

 Fritz Haber (1868–1934), německý chemik, nositel Nobelovy ceny za chemii
 Hermann Haber (1885–1942), německý karikaturista
 Howard Haber (* 1952), americký fyzik
 Ralf Haber (* 1962), východoněmecký atlet, kladivář
 Siegmund Haber (1835–1895), německý spisovatel, humorista
 Stephen Haber (* 1957), americký historik a politolog
 Vladimír Haber (* 1949), československý házenkář
 Wolfgang Haber (* 1925), německý biolog

podobná příjmení
 Häber
 Habère
 Haberer
 Harber

Haber může také znamenat:

 Haber (kráter), kráter na Měsíci nazvaný po nositeli Nobelovy ceny za chemii Fritzi Haberovi
 (23804) Haber, asteroid
 Haber (Ebenthal), osada, část městysu Ebenthal in Kärnten
 Haber, německé jméno vsi Habřina, části Úštěka

Německé názvy sídel v Česku